Koboko (plaats), plaats in Oeganda
 Koboko (district), district in Oeganda